Cause perdue ou Causes perdues est un titre désignant :
 1882 : Une cause perdue (Propachtchee delo), une nouvelle de Anton Tchekhov ;
 1999 : Les Causes perdues, un roman de Jean-Christophe Rufin ;
 2005 : Cause perdue (Sleight of Hand), épisode de la série télévisée Prison Break ;
 2017 : Les Causes perdues (Sunk Costs), épisode de la série télévisée Better Call Saul.